Kartensymbol steht für:

 die Zeichen, die zur Darstellung auf Landkarten verwendet werden, siehe Signatur (Kartografie)
 die Embleme, die Spielkarten markieren, siehe Farbe (Kartenspiel)